Als Kabinett Lemke werden zwei Landesregierungen Schleswig-Holsteins unter Helmut Lemke bezeichnet:
 Kabinett Lemke I, 7. Januar 1963 bis 3. Mai 1967
 Kabinett Lemke II, 3. Mai 1967 bis 24. Mai 1971